Cleidy Mary Ribeiro (1970. március 16.–) brazil nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Cleidy Mary Nunes Ribeiro.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2015-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Brazil labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2015-ben vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság

U20-as női labdarúgó-világbajnokság
Németország rendezte az 5., a 2010-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

2010-es U20-as női labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton az Egyesült Államok rendezte a 3., az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságot, valamint a 4., a 2003-as női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensi szolgálatra vette igénybe. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:5.

1999-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2003-as női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2000. évi nyári olimpiai játékok
A 2000. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Női labdarúgótorna a 2000. évi nyári olimpiai játékokon

Források 

Brazil labdarúgó-játékvezetők
1970-ben született személyek
Élő személyek